Шеки — город, центр Шекинского района и одноимённой исторической области в Азербайджане.
 Шеки — село в Шекинском районе Азербайджана.
 Шеки — село в Сюникской области Армении.
 Шеки — село в Лубенском районе Полтавской области, Украина.